Champagne eller Champagné kan syfta på:

Champagne – ett mousserande vin
Champagne (vinregion) – en vinregion i Frankrike känt som producent av det mousserande vinet
 Champagne (historisk region) – regionen där druvan odlas
 Champagne (film) – en film från 1928 av Alfred Hitchcock
 Champagne (hästfärg) – en ovanlig hästfärg
 Champagne (musikgrupp) – nederländsk musikgrupp
 Champagne (sång i Tommy) – en sång i filmen Tommy (1978) 
 Grande Champagne – en region i Cognactrakten

Slag under första världskriget
 Första slaget vid Champagne – (december 1914 – mars 1915)
 Andra slaget vid Champagne – (september–oktober 1915)
 Tredje slaget vid Champagne – mer känt som andra slaget vid Aisne (april 1917)

Geografi

Frankrike 

 Champagne-sur-Vingeanne, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Champagne-sur-Seine, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Champagne-sur-Oise, Île-de-France, Département du Val-d’Oise, 
 Champagne-sur-Loue, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Champagne-et-Fontaine, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Champagne, Eure-et-Loir, Département d'Eure-et-Loir, 
 Champagné, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Champagne, Charente-Maritime, Département de la Charente-Maritime, 
 Champagne, Ardèche, Département de l'Ardèche, 
 Champagne-Ardenne – en administrativ region i Frankrike
 Champagne-au-Mont-d'Or – i departementet Rhône
 Champagne-en-Valromey – i departementet Ain
 Champagne-Mouton – i departementet Charente
 Champagne-Vigny – i departementet Charente
 Champagné-le-Sec – i departementet Vienne
 Champagné-les-Marais – i departementet Vendée
 Champagné-Saint-Hilaire – i departementet Vienne

Italien 

 Champagne, Italien – en ort i Valle d'Aosta, Valle d'Aosta,

Schweiz 

 Champagne, Vaud, kommun, Vaud, 

Robotskapade Italienförgreningar